IAK est un sigle qui peut désigner :
 International Aikido Federation (en français, Fédération internationale d'aïkido), une association sportive internationale qui fédère une cinquantaine de fédérations nationales d'aïkido du monde entier ;
 Internationale Auschwitz Komitee (en français, Comité international d'Auschwitz), un comité de coordination des comités nationaux de commémoration de la Shoah.